Родденберри () — фамилия.
 Родденберри, Джин (1921—1991) — американский сценарист и продюсер.
 Барретт-Родденберри, Меджел (урождённая Меджел Ли Хадек; 1932—2008) — американская актриса и продюсер.